Иван Путинцев:
* Путинцев, Иван Матвеевич (1925—2003) — российский художник-таксидермист Дальнего Востока, Сибири и Тувы, анималист, реставратор.
 Путинцев, Иван Никандрович (1907—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, сержант.